«La margarita» (o «La Margarita») puede referirse a:

Miscelánea 
 La margarita (1835), cuento de Hans Christian Andersen del libro "Historias de aventuras para niños".
 La margarita (1994), álbum de Jaime Roos.
 La Margarita (1998-), murga uruguaya.
 Democracia es Libertad-La Margarita (2002-2007), partido político italiano.
 La Margarita, corregimiento del municipio de Salgar, Colombia.